Ein Kreuzzeigerinstrument ist ein analoges Anzeigeinstrument mit je einem horizontal und vertikal beweglichen, sich kreuzenden Zeigern. Es dient der Anzeige 
 von Koordinaten, siehe Stehwellenmessgerät.
 von Lageabweichungen in der Flugnavigation, siehe Drehfunkfeuer.

Messgerät